Залі́сна ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Залісна вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Залісна вулиця — вулиця в місті Київ.
 Залісна вулиця — вулиця в місті Львів.

Вулиці